Karpaty (ukrainisch ; russisch Карпаты) steht für:

 Karpaty (Mukatschewo), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo
 Karpaty (Perewalsk), Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk

Siehe auch:
 Kárpáti